

Sigle 
 Giornale di Brescia – quotidiano italiano di Brescia e provincia
 Girondins de Bordeaux – società calcistica francese
 Groupe de Bleau – associazione alpinistica francese

Codici 
 GDB – codice vettore ICAO di Gendarmerie Belge
 gdb – codice ISO 639-3 della lingua gadaba pottangi ollar

Informatica 
 GDB – GNU Debugger